Kober kan syfta på:
 Kober – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Indonesien 

 Kelurahan Kober, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar